Иван Всеволодович

 Иван Всеволодович — возможный князь новгородский
 Иван Всеволодович — князь стародубский
 Иван Всеволодович — князь холмский